De l'anglais Cursed qui signifie maudit.

 Cursed est un film japonais réalisé par Yoshihiro Hoshino, sorti en 2004 ;
 Cursed est un film américain réalisé par Wes Craven, sorti en 2005.
 Cursed : La Rebelle est une série télévisée fantastique américaine adaptée du comics du même titre, sortie en 2020.